Сырница — название населённых пунктов:

 Сырница — город, Пазарджикская область Болгарии.
 Сырница — община, Пазарджикская область Болгарии.
 Сырница — село, Хасковская область Болгарии.
 Сырница — село, Овручский район Житомирской области Украины.

См. также 
 Сырница — столовая посуда для сыра.